Константин Викторович Каса́ткин (род. 1 мая 1976, Архангельск) —  российско-казахстанский хоккеист, центральный нападающий.

Биография 
Воспитанник  ярославского хоккея.

В Суперлиге провел 94 игры в регулярном чемпионате и 8 игр в плей-офф, набрав 10+19 очков по системе «гол+пас».

В высшей лиге чемпионата России провел 536 игр в регулярном чемпионате и 93 игры в плей-офф, набрав 168+243 очка.

В чемпионате Казахстана провел 61 игру и 8 игр в плей-офф, набрав 23+38 очков.

С 2010 года выступает в ВХЛ.  В регулярном чемпионате провел 144 игры, в плей-офф – 26 игр. Набрал 33+51 очков.

В составе сборной Казахстана выступал на чемпионатах мира 2007 и 2008 года. Сыграл 10 игр, набрал 4+4 очка.

Достижения 
  – чемпионат мира (1 дивизион) - 2007
  – чемпионат мира (1 дивизион) - 2008
  – чемпион Казахстана – 2006
  – чемпион Высшей лиги – 1998, 2002, 2004, 2009, 2010
 Лучший бомбардир чемпионата Казахстана по системе «гол+пас» - 2005/06 (7+15)
 Лучший ассистент чемпионата Казахстана – 2005/06 (15 очков)

Ссылки 
 Константин Касаткин на сайте eliteprospects

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты России
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Коминефть»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Титан»
Игроки ХК «Арлан»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой